(1825–1911), un marchand et homme politique canadien
 , un guitariste et chanteur
  (1863–1928), un évêque anglican 1925–1928
 , un joueur de rugby à XIII

Voir aussi